ie, IE:

 Internet Explorer — серия браузеров, разрабатываемая корпорацией Microsoft с 1995 года.
 Industrial Ethernet — стандартизованный (IEEE 802.3 и 802.11) вариант Ethernet для применения в промышленности.
 i. e. () — «то есть».
 ie — код языка окциденталь (Interlingue) в ISO 639-1.
 ie — код Ирландии в ISO 3166-1 alpha-2.
 .ie — национальный домен верхнего уровня для Ирландии.